Танча има више значења:

 Танча (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Танча (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику